Michel Pascal peut faire référence à :
 Michel Pascal (1951-), chanteur québécois ;
 Michel Pascal, acteur et réalisateur français ;
 Michel Pascal, compositeur français de musique concrète né en 1958.

Voir aussi 
 Michel-Pascal (1810-1882), né François-Michel Pascal, sculpteur français actif au  siècle